«Нейтрализа́тор мра́чности» — пятый студийный альбом российского проекта Margenta Маргариты Пушкиной, который вышел на лейбле CD-Maximum 10 июня 2009 года.

Об альбоме 
Материал создавался как шутливый противовес мрачности готических песен, как средство создания позитивной атмосферы среди слушателей. Стилистика альбома: от тяжелого рок-н-ролла к шутливо-гимнообразной песне «Увеличивай карму добра». Вокалисты в данном альбоме выступают в непривычном для себя амплуа и раскрывают свои таланты в другой музыкальной стилистике.

Список композиций

Участники записи 
 Lexx - вокал (5, 6)
 Артём Стыров - вокал (3, 10, 11)
 Юрий Забелло - вокал (8)
 Юта Зубковская - вокал (5, 7, 9)
 Алексей Аграновский - вокал (9)
 Алексей Хабаров - вокал (1, 4)
 Геннадий Матвеев - вокал (2), клавишные, аранжировки
 Маргарита Пушкина - вокал (Bonus), идея проекта
 Алик Грановский - бас-гитара (3, 5, 6, 8, Bonus)
 Андрей Смирнов - гитара (5)
 Алексей Хабаров - гитара (1, 4), дизайн буклета
 Лео Хао - обложка

Ссылки 
 Страница на сайте лейбла «CD-Maximum»
 Рецензия на альбом «Нейтрализатор мрачности» в журнале Dark City № 53, 2009 год

Примечания 

Альбомы CD-Maximum
Альбомы России
Альбомы Margenta